Estrada kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Estrada,

Spanien 

 Estrada (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar